Младен Позайич (; 6 марта 1905, Жупанья — 28 марта 1979, Сараево) — хорватский композитор, дирижёр и музыкальный педагог. Брат Мелиты Лоркович.

Начинал как пианист — в частности, аккомпанировал Ладиславу Миранову 15 мая 1926 года при исполнении Первой сонаты Бетховена для скрипки и фортепиано, трансляцией которой Загребское радио открыло своё музыкальное вещание.

Преподавал дирижирование — до конца 1940-х гг. в Загребской музыкальной академии, а затем в Сараеве. Среди учеников Позайича по Загребу, например, Эмиль Коссетто, по Сараеву — Джордже Новкович.

Композиторы Хорватии
Дирижёры Хорватии
Музыкальные педагоги Хорватии
Академические музыканты Хорватии
Родившиеся в 1905 году
Родившиеся 6 марта
Умершие в 1979 году
Умершие 28 марта
Персоналии по алфавиту